Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hercules

  – vascello da 74 cannoni varato nel 1759 e radiato nel 1784.
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1815 e radiato nel 1865.
  – nave corazzata varata nel 1868 e radiata nel 1881
  – nave da battaglia tipo dreadnought della classe Colossus, varata nel 1910 e radiata nel 1921.
  – portaerei leggera della classe Colossus, varata nel 1945, venduta all'India nel 1957 e rinominata INS Vikrant, radiata nel 1997.